Strübind ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Strübind (* 1963), deutsche evangelische Theologin
 Kim Strübind (* 1957), deutscher evangelischer Theologe